

Sigle 
 Light Water Reactor – reattore ad acqua leggera, tipologia di reattori nucleari refrigerati e moderati ad acqua leggera

Codici 
 LWR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leeuwarden (Paesi Bassi)